, est un nom anglais correspondant à Hercule en français, qui peut faire référence à :

Animaux 
 Dynastes hercules (Dynaste Hercule), le plus long scarabée rhinocéros du monde.

Transports 
 Hercules, un remorqueur construit en 1907 ;
 Hercules, un fabricant de motos allemand ;
 Le Lockheed C-130 Hercules, un avion de transport américain, ainsi que sa version civile Lockheed L-100 Hercules ;
 Hughes H-4 Hercules, prototype d'hydravion ;
 Le Bristol Hercules, un moteur d'avion construit par la compagnie Bristol Aeroplane Company.
 L'Hercules and Coach No. 2, un train américain exposé dans le comté d'Edmonson, au Kentucky, et inscrit au Registre national des lieux historiques.

Sociétés 
 Hercules, un constructeur de matériel informatique ;
 Hercules, une société américaine spécialisée dans la chimie basée à Wilmington dans le Delaware.

Personnalités 
 Hércules de Miranda (1912-1982), un footballeur brésilien ;
 Hércules Brito Ruas (né en 1939), plus connu sous le nom de « Brito », un footballeur brésilien ;
 Hercules, un des pseudonymes du musicien de house Marshall Jefferson.
 Hercules ou Hercules Hernandez est un nom de ring du catcheur Ray Fernandez (1956-2004).
 Hercules, un esclave qui travaillait à la plantation de George Washington en Virginie.

Jeux vidéo 
 Hercules, un jeu vidéo sorti en 1984 ;
 Hercules, un jeu vidéo sorti en 1997 à la suite du film d'animation de Disney ;
 Hercules: The Legendary Journeys, un jeu vidéo sorti en 2000.

Série télévisée 

 Hercule (), une série télévisée américaine créée par Christian Williams, diffusée entre 1995 et 1999 aux États-Unis et en 1995 et 2001 en France ;
 Hercule (Hercules), une série télévisée d'animation américaine des studios Disney ;
 Hercule, une mini-série réalisée par Roger Young en 2005.

Cinéma 
 Hercule à New York (), un film d'aventure fantastique américain réalisé par Arthur Allan Seidelman, dans lequel Arnold Schwarzenegger a tenu son premier rôle au cinéma, sorti en 1969 ;
 Hercule (Hercules), un film italo-américain de Luigi Cozzi, sorti en 1983 ;
 Hercule (Hercules), un long-métrage d'animation des studios Disney sorti en 1997 ;
 Hercule (The Legend of Hercules), un péplum américain réalisé par Brett Ratner, sorti en 2014.

Toponymes 
 Hercules, une ville de Californie, aux États-Unis ;
 Hercules, un cratère d'impact situé sur de la face visible de la Lune ;
 Hercules, le nom latin de la constellation d'Hercule.

Autres 
 Missa Hercules Dux Ferrarie, une messe composée par Josquin des Prés sur  rigoureux, éditée en 1505 ;
 Hercules, un « drame musical » de Georg Friedrich Haendel joué pour la première fois en 1745 ;
 Hercules, (auparavant ), un constructeur informatique américain ;
 L'Hércules CF Alicante, un club de football espagnol ;
 Hercule, un super-héros de l'Univers Marvel, s'inspirant de la mythologie grecque.